Existen varios edificios religiosos denominados Monasterio de Santa Fe:
 el Monasterio de Santa Fe, monasterio católico en la localidad de Epároz, en Navarra, España;
 el Monasterio de Santa Fe, monasterio católico en la ciudad de Toledo, España;
 el Monasterio de Santa Fe, monasterio católico en la ciudad de Zaragoza, España;
 la Abadía de Santa Fe, en la localidad de Conques, Francia.